Personen
 Betty Wehrli-Knobel (1904-1998), Zwitserse journaliste, redactrice, schrijfster, feministe en onderwijzeres
 Esther Knobel (1949), Israëlische sieraadontwerpster
 Fridolin Marinus Knobel (1857-1933), Nederlands diplomaat
 George Knobel (1922-2012), Nederlands voetbalcoach
Plaatsen
 Knobel (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten